Gallay est le patronyme de :

 Ana Gallay (1986-), joueuse argentine de beach-volley ; 
 Bernard Gallay (1959-), navigateur et entrepreneur franco-suisse ;
 Claudie Gallay (1961-), écrivaine française ;
 Jacqueline Gallay (1903-), joueuse de tennis française ;
 Jacques-François Gallay (1795-1864), corniste français ;
 Jules Gallay (1822-1897), avocat et un historien de la musique français ;
 Maurice Gallay (1902-1982) , footballeur français.
 Pierre Gallay (1917-1950), aviateur français.